Лідія
 Лідія — жіноче особове ім'я грецького походження.
 Лідія — американський сорт винограду.

Персоналії

Ім'я 
 Білас Лідія Степанівна (1968) — співзасновниця та керуюча мережею українських приватних шкіл.
 Відаш Лідія Михайлівна (1948—2012) — українська співачка.
 Звягіна Лідія Юріївна (1861—1943) — російська оперна співачка.
 Коваленко Лідія Борисівна (1936—1993) — журналістка-публіцист, дослідниця Голодомору.
 Кондрашевська Лідія Іванівна (1952—2008) — українська співачка (солістка).
 Липковська Лідія Яківна (1884—1958) — українська і російська співачка.
 Михайленко Лідія Андріївна (1948) — українська співачка, педагог.
 Русланова Лідія Андріївна (1900—1973) — ерзянська та російська співачка.
 Семенова Лідія Костянтинівна (1951) — радянська та українська шахістка.
 Таран Лідія Анатоліївна (1977) — українська телеведуча.

Топоніми 
 Лідія — стародавня держава на заході Малої Азії.

Лідія — гора (2517 м), вершина в Сніговому хребті, що у Південних Альпах в регіоні Вест-Кост.

Лідія — переписна місцевість, штат Луїзіана
 Лідія — переписна місцевість, штат Південна Кароліна

Інше 
 110 Лідія — астероїд головного поясу, відкритий 19 квітня 1870 року.
 3322 Лідія — астероїд головного поясу, відкритий 1 грудня 1975 року.

Див. також 
 Ліда